Михаил Данилович Деларю́:
 Деларю, Михаил Данилович (1811—1868) — русский поэт
 Деларю, Михаил Данилович (1867—1912) — депутат I Государственной думы